Alexandros Zaimīs – politico greco (1855-1936), figlio di Thrasyvoulos
 Andreas Zaimīs – politico greco (1791-1840), padre di Thrasyvoulos
 Geōrgios Zaimīs – velista greco (1937-2020)
 Iōannīs Zaimīs – politico greco (1797-1882)
 Thrasyvoulos Zaimīs – politico greco (1822-1880), padre di Alexandros, figlio di Andreas